A Serie A 1941–42-es szezonja volt a 42. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót a Roma nyerte. Ez volt az első bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Roma
| 42
| 30
| 16
| 10
| 4
| 55
| 21
| +34
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Torino
| 39
| 30
| 16
| 7
| 7
| 60
| 39
| +21
|-
|  3.
|align="left"|Venezia
| 38
| 30
| 15
| 8
| 7
| 40
| 25
| +15
|-
|  4.
|align="left"|Genova 1893
| 37
| 30
| 13
| 11
| 6
| 53
| 35
| +18
|-
|  4.
|align="left"|Lazio
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 55
| 37
| +18
|-
|  6.
|align="left"|Juventus
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 47
| 41
| +6
|-
|  7.
|align="left"|Bologna
| 29
| 30
| 12
| 5
| 13
| 50
| 37
| +13
|-
|  7.
|align="left"|Triestina
| 30
| 30
| 8
| 13
| 9
| 29
| 32
| -3
|-
|  9.
|align="left"|Fiorentina
| 27
| 30
| 11
| 5
| 14
| 51
| 50
| +1
|-
|  9.
|align="left"|Milan
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 53
| 53
| 0
|-
|  9.
|align="left"|Liguria
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 39
| 56
| -17
|-
|  12.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 26
| 30
| 7
| 12
| 11
| 31
| 47
| -16
|-
|  13.
|align="left"|Atalanta
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 34
| 47
| -13
|-
|  13.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 35
| 57
| -22
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Napoli
| 23
| 30
| 8
| 7
| 15
| 32
| 51
| -19
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Modena
| 19'| 30
| 6
| 7
| 17
| 23
| 59
| -36
|}
</center>

 Eredmények 

</center>

</center>

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok